DZI est un sigle qui peut signifier :
 , une compagnie bulgare d'assurance ;
 Deep Zoom Image, un format de fichier associé au logiciel Deep Zoom.

DZI est un code qui peut signifier :
 .

Dzi peut faire référence à :
 dzi, une sorte de robinet qui permet de tirer du vin d'un tonneau ;
 dzi, une pierre sacrée du Tibet, généralement en agate ou cornaline.

Code